Prva češka nogometna liga 2001./02. bila je deveto izdanje nogometnog natjecanja najvišeg ranga u Češkoj. Započela je 28. srpnja 2001., a završila 10. svibnja 2002.

Prvenstvo je po prvi put osvojio Slovan Liberec. Najbolji strijelac lige bio je Jiří Štajner s 15 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih svih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Bilješke:
 SK Sigma Olomouc nagrađena je UEFA-inom nagradom za fair-play igru.
 FK Drnovice su zbog financijskih problema degradirani u Moravsko-šlesku ligu (treći rang).

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama